Microraptor (din grecescul μικρός, mīkros: „mic”; și latinescul raptor: „cel care prinde”) este un gen de dinozauri mic cu aripi din familia Dromaeosauridae, care a trăit la începutul Cretacicului, cu aproximativ 131-125 de milioane de ani în urmă, în Asia. Numeroase exemplare fosile bine conservate au fost recuperate din Liaoning, China.  Ca și Arheopteryx, demonstrează relația foarte strânsă dintre dinozauri și păsări.

Descriere

Microraptorul a fost printre cei mai mici dinozauri non-aviari cunoscuți, cu exemplare adulte estimate la 77 de centimetri lungime și cu o greutate estimată până la 1 kilogram. Holtz l-a estimat la 90 de centimetri, iar Benson și colab. l-au estimat la o lungime maximă de 1,2 metri. În afară de dimensiunile lor extrem de reduse, Microraptor a fost printre primii dinozauri non-aviari descoperiți cu amprente de pene și aripi. Neobișnuit chiar și printre păsările timpurii și dinozaurii cu pene, Microraptor este unul dintre puținii precursori cunoscuți ai păsărilor care erau acoperiți cu un strat gros de pene lungi inclusiv pe picioare, pe aripi, cu o gamă de pene în formă de evantai la capătul cozii lungi (posibil pentru un plus de stabilitate în timpul zborului).  Xu și colab. (2003) au comparat penele mai lungi de pe capul Microraptorului cu cele ale vulturului filipinez. O alternanță a benzilor întunecate și palide, prezente pe unele exemplare, ar putea indica colorarea animalului în timpul vieții sale, deși cel puțin unii indivizi au avut, cu siguranță, o colorație negru iridescentă. Microraptorul este deosebit de asemănător cu Sinovenator troodontid primitiv; în descrierea din 2002 a două exemplare de M. zhaoianus, Hwang și colab. au prezentat că acest lucru nu este deosebit de surprinzător, având în vedere că atât Microraptor cât și Sinovenator unt membri foarte primitivi ai două grupuri strâns legate și ambele sunt apropiate de separarea Dromaeosauridae între dromaeosauride și troodontide.

Clasificare
Următoarea cladogramă realizată în 2012 de Phil Senter și colegii săi.

Note

Vezi și
 Lista dinozaurilor

Dromaeosauridae
Dinozauri din Cretacic
Dinozauri din Asia
Dinozauri cu pene